Соревнования по парусному спорту в классе «49er» на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 10 по 17 августа. В соревнованиях принимали участие 19 пар спортсменов.

Призёры

Победа датской команды 
Датская команда в составе Йонаса Варрера и Марина Киркетепа, которая завоевала золотую медаль, фактически не претендовала на медальную гонку, после того как мачта их яхты поломалась непосредственно перед началом заплывов. Однако, хорватская команда, которая не прошла в финальный заплыв, пожертвовала свою лодку датской команде для использования в медальном заплыве. 

После победы датчан, испанская команда подала протест в связи с изменением лодки датчан, но протест был отклонен. Второй протест был отправлен в Международный олимпийский комитет, но остался так же не удовлетворённым. Третий протест подали сразу две команды Италии и Испании, который также был отклонён.

Результаты заплывов 
Гонка M — медальная гонка, в которой принимали участие лучшие 10 пар спортсменов. Гонки 13, 14 и 15 были отменены из-за плохой погоды.

Примечания

Источники 
 Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008